Синявская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Синявская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Синявская волость (Слуцкий уезд) — в составе Минской губернии
 Синявская волость (Сосницкий уезд) — в составе Черниговской губернии